Отёх-Кёлюе () — топоним в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Отёх-Кёлюе — озеро, юго-восточнее оз. Нидили, координаты 63°27’с. ш. 125°20’в. д..
 Отёх-Кёлюе — урочище, в правобережье р. Ситтекимен, координаты 62°55’с. ш. 128°13’в. д..
 Отёх-Кёлюе — урочище, на правом берегу р. Танда, координаты 62°28’с. ш. 132°19’в. д..
 Отёх-Кёлюе — урочище, на правом берегу р. Лена, координаты 62°54’с. ш. 129°48’в. д..

Примечания

См. также 
 Отёх-Кюеле
 Отёх